Годао 102 — одна из автомагистралей Китая, которая соединяет Пекин и Харбин. Имеет длину 1297 км.

Дорога проходит через такие провинции как Хэбэй, Ляонин, Хэйлунцзян и Цзилинь. Она соединяет такие города как Пекин, Циньхуандао, Шэньян, Тяньцзинь, Чанчунь и Харбин.

Маршрут 

Дороги Пекина
Дороги Тяньцзиня
Дороги Китая
Дороги Харбина